Стефан Димитриев може да се отнася за:
 Стефан Димитриев, български революционер
 Стефан Димитриев, български актьор